Liste détaillée des lieux de Les Sept Clefs du pouvoir de Garth Nix.

Dans le Palais 
Voici la liste des lieux visité par Arthur ou qu’on lui a décrit.

La Porte Principale 

La Porte Principale est un des multiples accès au Palais. Seules certaines personnes peuvent la voir.

L’Escalier de l’Imprévisible 

L’Escalier de l’Imprévisible est composé de rien. Il permet de d’accéder à des nombreuses parties du Palais. Arthur l’emprunte plusieurs fois ; pour accéder à l’antichambre de Lundi. Puis avec Jeudi pour détruire une pointe de Rien qui bloque le mécanisme du Grand Labyrinthe.

Le Bas Palais 

Le Bas Palais est la première des sept parties qui composent le Palais.
Voici une liste des lieux du Bas Palais.

L’antichambre de Lundi 
L’antichambre de Lundi est le lieu de résidence de Lundi avant qu’il se fasse battre par Arthur. Ca devient le lieu de siège du conseil d’Arthur.

L’Atrium 
L’Atrium est le lieu de croisement du Bas-Balais, c’est là que chaque objet passe.

Les Confins Extrêmes 

Les Confins Extrêmes sont la seconde des sept parties qui composent le Palais. 
Voici une liste des lieux des Confins Extrêmes.

La mine de Rien 
La mine de Rien est en possession de Mardi. Il y fait travailler des milliers d’autochtones pour extraire du Rien. Elle est tellement profonde qu’il faut 4 mois pour descendre jusqu’au fond à pied.

La tour de Mardi

L’Océan Frontalier 

L’Océan Frontalier est la troisième des sept parties qui composent le Palais. 
Voici une liste des lieux de l’Océan Frontalier.

Port Mercredi

La Mante des Mers

Le Phalène

L’île secrète de Colchique

Le Grand Labyrinthe 

Le Grand Labyrinthe est la quatrième des sept parties qui composent le Palais. 
Voici une liste des lieux du Grand Labyrinthe.

Le Fort Transformation

Le Fort Frontalier

La Citadelle de Jeudi

Le Fort de l’Étoile

Le Moyen-Palais 

Le Moyen Palais est la cinquième des sept parties qui composent le Palais. 
Voici une liste des lieux du Moyen Palais.

L’Extrême Milieu

Le Pinacle

Le Ciel Inférieur

Le Moyen Ciel

Le Haut-Palais 

Le Haut Palais est la sixième des sept parties qui composent le Palais. 
Voici une liste des lieux du Haut Palais.

Dans les Royaumes Secondaires

La Terre

L’île déserte (tome 3)

Le refuge de Dame Vendredi (tome 5)

Voir aussi 
Les Sept Clefs du pouvoir

Les Sept Clefs du pouvoir
Monde de fiction